Tübingen (stad),  een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Tübingen Hauptbahnhof, een spoorwegstation in de Duitse plaats Tübingen
Kunsthalle Tübingen,  een expositieruimte (kunsthal) aan de Philosophenweg in Tübingen
SV 03 Tübingen, een voetbalclub in de gelijknamige stad
Landkreis Tübingen, een district in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Regierungsbezirk Tübingen, een van de vier bestuurlijke regio’s in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg